Radsinski (, , ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Radsinski (* 1978), belarussischer Eishockeyspieler
 Edward Stanislawowitsch Radsinski (* 1936), russischer Historiker, Schriftsteller, Autor von Fernsehspielen und Filmen sowie Schauspieler

Siehe auch:
 Radzinski